Osoby o tym nazwisku:
 Arrigo Boito – włoski poeta, kompozytor i librecista
 Camillo Boito – włoski architekt i inżynier, krytyk i historyk sztuki oraz pisarz